MTP steht für:

 MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis, eine studentische Marketinginitiative
 Mail Transfer Protocol, der direkte Vorgänger des Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 Media Transfer Protocol, eine von Microsoft und Canon eingeführte Erweiterung für die Übertragung medialer Inhalte
 Message Transfer Part (CCITT CCS7), als Bestandteil von Signalisierung in Telefonnetzen
 Mikrosomales Triglycerid-Transferprotein (auch MTTP)
 Module Type Package, ein Standard zur Beschreibung vom Prozessmodulen gemäß VDI/VDE/NAMUR 2658
 ein sowjetischer Bergepanzer, siehe BTR-50 #Versionen

mtp steht für:
 Wichí Lhamtés Nocten (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache in Argentinien und Bolivien

Abkürzung